Mesri ist der Familienname folgender Personen:
 Abdolreza Mesri (* 1956), iranischer Politiker
 Gholamreza Mesri (* 1940), US-amerikanischer Bauingenieur für Geotechnik und Professor an der University of Illinois at Urbana-Champaign